De Fredkin-poort (ook bekend als de CSWAP-poort) is een schakeling die geschikt is voor reversibele computatie, en werd uitgevonden door Edward Fredkin. De poort is universeel, wat betekent dat elke logische en wiskundige operatie opgebouwd kan worden uit Fredkin-poorten. De Fredkin-poort is een schakeling met drie ingangen en drie uitgangen. De poort laat het eerste bit ongeschonden en verwisselt de laatste twee bits, alleen als de eerste bit een 1 is.

Definitie 
De Fredkin-poort is een reversibele drie-bit poort die de laatste twee ingangen verwisselt als de eerste ingang een 1 is.

De Fredkin-poort heeft als eigenschap dat het aantal nullen en enen behouden blijft.

Volledigheid 
Om te zien dat de Fredkin-poort elke logische schakeling kan implementeren, toont men aan dat AND, NOT en OR realiseerbaar zijn:

 Als I2 = 0, dan O2 = C AND I1.
 Als I2 = 1, dan O1 = C OR I1.
 Als I1 = 0 dan I2 = 1, dan O2 = NOT C.

Voorbeeld 

Een full-adder kan gemaakt worden uit vijf Fredkin-poorten. De "garbage" uitgang "g" is (p NOR q) als r=0, en (p NAND q) als r=1. De adder heeft ook twee constante inputs 0 en 1.

Kwantum Fredkin-poort 
De beschikbaarheid van kwantum Fredkin-poorten kan helpen met het maken van een kwantumcomputer. Kwantum poorten hebben namelijk de vereiste dat ze reversibel moeten zijn.

Zie ook 
 Kwantumcomputer
 Logische poort
 Toffoli-poort

CSWAP-poort